Ling kan syfta på:

 Ling (språk) – ett artificiellt språk skapat av Anders Olson
 Ling Bouvier – en rollfigurer i Simpson
 Ling Xiaoyu – en fiktiv figurer i spelserien Tekken
 Lingiaden – internationell gymnastikuppvisning

Personer
 Ling (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Ling (konkubin) (1727–1775), kinesisk adelskvinna
 Han Lingdi – en kejsare under Handynastin, styrde mellan 168 och 189
 Ling (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Ling (släkt) – en svensk prästsläkt från Växjö